Čas nebo ČAS může být:

 čas – měřitelná fyzikální veličina
 čas (filosofie) – filosofický pojem a kategorie
 čas (mluvnice) – gramatická kategorie 
 Minulý opakovaný čas
 Předbudoucí čas
 Přítomný čas
 Čas ve vyprávění – literatura

různé časy
 Expoziční čas
 Hlavní vysílací čas – v médiích
 Hvězdný čas
 Jihoafrický čas
 Letní čas
 Mezinárodní atomový čas
 Moskevský čas
 Paralelní čas – informatika
 Pásmový čas
 Planckův čas
 Protrombinový čas – biologie
 Reálný čas – informatika
 Sluneční čas
 Středoevropský čas
 Středoevropský letní čas
 Světový čas
 Swatch Internet Time
 Terestrický čas
 Trombinový čas – biologie
 Vlastní čas – teorie relativity
 Volný čas – sociologie
 Zimní čas

filmy, seriály, literatura
 Čas amoku – epizoda Star Trek
 Čas budoucí (Star Trek: Enterprise)
 Čas (Hvězdná brána: Hluboký vesmír)
 Čas obnažení – epizoda Star Trek
 Čas sluhů – český film
 Čas třešní – francouzská píseň
 Minulý čas (Star Trek: Stanice Deep Space Nine)
 Vykolejený čas – sci-fi román
 Vyměřený čas – americký film

časopisy a další média
 Čas (deník) – deník vydávaný od roku 1860 Aloisem Krásou
 Čas (časopis) – časopis vydávaný v letech 1889–1915 Janem Herbenem a T. G. Masarykem
 ČAS (list) – internetový nezávislý list vydávaný občanským sdružením Vlastenecký poutník
 Nový Čas – slovenský bulvární deník
 Radio Čas – regionální rozhlasová stanice v Česku 

zkratka ČAS
 Česká aeronautická společnost (1892–1897)
 Česká archivní společnost
 Česká agentura pro standardizaci
 Česká astronomická společnost
 Český atletický svaz
 ČAS-service (ČAS Znojmo, ČSAD ČAS Znojmo), autobusový dopravce